Павелец — фамилия и топоним:

Топоним 
 Павелец — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Павелец — посёлок городского типа в Скопинском районе Рязанской области.
 Павелец-Тульский (Павелец I) — станция Московской железной дороги в посёлке Павелец на радиальной линии Москва—Богоявленск.
 Павелец-2 — посёлок при станции в Скопинском районе Рязанской области.
 Павелец-Сызранский (Павелец II) — станция Московской железной дороги на хордовой линии Вязьма—Сызрань.

Фамилия 
 Павелец, Богуслава (род. 1954) — польская актриса театра, кино и телевидения.
 Павелец, Ондржей (род. 1987) — чешский хоккеист.

См. также 
 
 
 Павелецкое направление Московской железной дороги